Коса́тка:
 Косатка () — китообразное млекопитающее.
 Косатка () — птица рода речных уток.
 Азиатские косатки () — род рыб семейства косатковых () отряда сомообразных. Другие представители семейства:
 Косатка-скрипун.
 Косатка-плеть.